Knic steht für:
 Knić, eine serbische Ortschaft

KNIC steht für:
 Korea National Insurance Corporation, eine nordkoreanische Versicherung